Frihamnen kan syfta på:

 Frihamnen, Göteborg
 Frihamnen, Malmö
 Frihamnen, Stockholm